Революционные вооружённые силы может означать:

 Революционные вооружённые силы (Аргентина)
 Революционные вооружённые силы (Колумбия) (FARC)
 Революционные вооружённые силы (Куба)
 Революционные вооружённые силы (Мексика)